Curanilahue kan syfta på:

Chile 

 Curanilahue (kommun), Región del Biobío, Provincia de Arauco, 
 Curanilahue (ort), Región del Biobío, Provincia de Arauco,